

Cinema 
 L'attesa – film del 1991
 L'attesa – film del 2009
 L'attesa – film del 2015

Musica 
 L'attesa – album di Kaos del 1999
 L'attesa – album di Bungaro del 2004
 L'attesa – album de La Fame di Camilla del 2012
 L'attesa – album di Giusy Ferreri del 2014
 L'attesa – singolo di Vittorio De Scalzi del 2017
 L'attesa – album di Vittorio De Scalzi del 2018

Televisione 
L'attesa – programma televisivo italiano del 1992